Cabo Villano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Billao (udde), Baskien, Bizkaia, 
 Cabo Vilan, udde, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar